Paracyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1893. Paracyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Paracyclops